VVH est un sigle, qui peut signifier :
 Vitesse Volumétrique Horaire en physique chimie.
 Volume / Volume / Heure vitesse de filtration.
 Valeur de la Vie Humaine en évaluation des risques.